Uljaste kan verwijzen naar een van de volgende geografische eenheden in Estland:

 Uljaste (Lüganuse), plaats in de Estlandse gemeente Lüganuse, provincie Ida-Virumaa
 Uljastemeer - meer nabij bovenstaande plaats
 Uljaste (Vinni), plaats in de Estlandse gemeente Vinni, provincie Lääne-Virumaa